Берарди — фамилия. Известные носители:

 Берарди, Гаэтано (род. 1988) — швейцарский футболист, защитник английского «Лидс Юнайтед».
 Берарди, Джузеппе (1810—1878) — итальянский куриальный кардинал.
 Берарди, Доменико (род. 1994) — итальянский футболист, нападающий «Сассуоло».
 Берарди, Фабио (род. 1959) — сан-маринский политический деятель, капитан-регент Сан-Марино в 2001 и 2016 годах.
 Берарди, Филиппо (род. 1997) — сан-маринский футболист.